El nombre de marquesado de Villalba puede aludir a alguno de los siguientes títulos nobiliarios españoles:

 Marquesado de Villalba de los Llanos. Fue concedido por Carlos II en 1693 a Baltasar Enríquez de Anaya, caballero de la Orden de Santiago. 
 Marquesado de Villalba. Fue otorgado por Felipe II a Lorenzo IV Suárez de Figueroa y Córdoba, II duque de Feria y virrey de Galicia y de Sicilia.
 Marquesado de Villalba. Concedido en 1693 por el rey Carlos II a Agustín de Villanueva y Díez de Villegas.